Desa Paseyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Paseyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 113,25), Jawa Timur, 
 Desa Paseyan (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 111,64), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar